

Integralna część wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Papowo – część wsi Ługi Wałeckie w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz

Zobacz też 
 Papowo Biskupie
 Papowo Toruńskie